El Torneig de Nursultan 2022, oficialment conegut com a Astana Open 2022, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La tercera edició del torneig i es va celebrar entre el 3 i el 9 d'octubre de 2022 al National Tennis Centre de Nursultan, Kazakhstan. En aquesta edició es va cancel·lar la disputa del circuit femení, en canvi, en el circuit masculí va augmentar de categoria de les sèries 250 a 500.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el quart títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

Esport al Kazakhstan
ATP Tour 2022